Ꚙ ꚙ (Подвійна О) - кирилична літера, яка зустрічається в ранніх старослов'янських рукописах.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_O_(Cyrillic)